Westbrook ist der Name mehrerer 

Orte in Neuseeland
 Westbrook (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten
 Westbrook (Connecticut)
 Westbrook (Maine)
 Westbrook (Minnesota), im Cottonwood County
 Westbrook (Texas)

in Großbritannien
 Burtonwood and Westbrook, eine Gemeinde im Borough of Warrington

Personen:

 Brian Westbrook (* 1979), US-amerikanischer Footballspieler
 Dede Westbrook (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Erinn Westbrook (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin
 Forrest Westbrook (1927–2014), US-amerikanischer Jazzpianist

 Kate Westbrook (* 1939), britische (Jazz-)Sängerin und Malerin
 Mike Westbrook (* 1936), britischer Jazzmusiker (Bandleader, Komponist, Arrangeur, Pianist)
 Peter Westbrook (* 1952), US-amerikanischer Fechter
 Raymond Westbrook (1946–2009), britischer Rechtshistoriker und Altorientalist
 Richard Westbrook (* 1975), britischer Automobilrennfahrer
 Russell Westbrook (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 Theodoric R. Westbrook (1821–1885), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Thomas L. Westbrook († 2013), US-amerikanischer Bischof
 William E. Westbrook († 1975), US-amerikanischer Astronom und der nach ihm benannte Westbrook Nebula

Siehe auch:
 Kap Westbrook, Kap an der Südwestküste der westantarktischen Alexander-I.-Insel
 Westbrook Township
 Westbroek